TAM je tričrkovna kratica za:
 Tovarna avtomobilov Maribor
 TAM Linhas Aéreas, argentinski letalski prevoznik
 Tanque Argentino Mediano, argentinski srednji tank